Davesne, également orthographié Davesnes, Davenne ou d'Avesnes, est un patronyme français.

Personnalités
par ordre alphabétique de prénom
 André Davesne (1898-1978), écrivain et enseignant français ;
 Bertin Davesne, auteur dramatique français de la seconde moitié du  ;
 François Davenne (1616-?), pamphlétaire français ;
 Maurice Davesne (né en 1929), dirigeant sportif français ;
 Jean-Pierre Davesne (1712-1742), auteur dramatique français ;
 Pierre Davesne dit Pierre Adam (1886-1944), écrivain et journaliste français ;
 Pierre-Just Davesne, compositeur et violoncelliste français de la seconde moitié du  ;

Voir aussi
 , seigneurs d'Avesnes ;
 Charles-Hippolyte Dubois-Davesnes (1800-1874), acteur et auteur dramatique français ;
Fanny Dubois-Davesnes (1832-1900), sculptrice française ;
 , nom de plusieurs localités françaises.

Homonymie de patronyme